Ludwik VI Rzymianin (ur. 7 maja 1328 w Rzymie, zm. między 11 listopada 1364 a 27 lutego 1365 w Berlinie). Jako Ludwik VI był księciem Górnej Bawarii, a jako Ludwik II margrabią i pierwszym elektorem Brandeburgii.

Życiorys 
Ludwik był pierwszym synem Ludwika Bawarskiego z jego drugą żoną, Małgorzatą Holenderską. Ożenił się z Kunegundą, córką króla polskiego Kazimierza III Wielkiego, mając nadzieję, że w przyszłości zostanie królem Polski. Po śmierci Kunegundy poślubił Ingeborgę, córkę Albrechta II, księcia Meklemburgii.

Przy podziale księstwa bawarskiego otrzymał Bawarię Górną wraz ze swoimi braćmi, Ludwikiem V i Ottonem, a następnie w roku 1351 Marchię Brandenburską. Ludwik otrzymał w roku 1356 tytuł margrabiego-elektora Brandenburgii, na mocy złotej bulli.

Po śmierci Ludwika jego brat, Otto V Leniwy, został jego następcą w Brandenburgii. Ludwik został pochowany w Berlinie.

W kulturze 
Postać Ludwika pojawia się w telenoweli historycznej Korona królów. Odtwórcą jego roli jest Piotr Jeleń.

Drzewo genealogiczne

Bibliografia 
 Karl Lohmeyer: Ludwig der Römer. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 19, Duncker & Humblot, Leipzig 1884, S. 538–540.
 Alois Schütz: Ludwig der Römer. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 15, Duncker & Humblot, Berlin 1987, S. 385 f.

Linki zewnętrzne 
 http://www.genealogie-mittelalter.de

Wittelsbachowie
Władcy Bawarii
Urodzeni w 1328
Zmarli w XIV wieku
Władcy Brandenburgii
Ludzie urodzeni w Rzymie